O Solar dos Leões de Almada é o Núcleo n.º 1 do Sporting Clube de Portugal.

Foi fundado a 23 de Julho de 1969.

Ligações externas 
 
 

Núcleos, filiais e delegações do Sporting Clube de Portugal